Flagy, commune française de la Haute-Saône
 Flagy, commune française de Saône-et-Loire
 Flagy, commune française de Seine-et-Marne